Raselius ist der Familienname von

 Andreas Raselius († 1602),  deutscher Komponist der Renaissance
 Christoph Andreä Raselius (bl. 1609–1644), deutscher Theologe und Schwärmer